Иоганн Кёниг:
 Кёниг, Иоганн Герхард (1728—1785) — балтийско-немецкий ботаник, аптекарь и врач.
 Кёниг, Иоганн Самуэль (1712—1757) — швейцарский математик и механик, автор теоремы Кёнига.
  (1688—1744) — дрезденский придворный поэт.